Termenul de Poștă se poate referi la:

Poștă, un sistem prin intermediul căruia se livrează scrisori sau colete poștale.

O unitate de a măsurare a distanței, folosită în trecut, reprezentând distanța dintre două stații poștale, unde se schimbau caii de la poștalion.

Denumiri derivate:

Poștalionul, care este o căruță sau trăsură pentru transportul călătorilor, scrisorilor și coletelor.

Marcă poștală sau timbre poștale 

Denumiri de localități:
Poșta, Giurgiu
Poșta, Ilfov
Poșta, Galați
Poșta Veche, Mehedinți
Poșta Elan, Vaslui
Poșta (Cilibia), Buzău
Poșta (Topliceni), Buzău
Poșta, Tulcea 

Poșta Câlnău, Buzău, reședința comunei cu același nume
Talpa Poștei, Teleorman

Vezi și 
La poștă, operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
Post (dezambiguizare)

Sistem poștal